Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Kane (Kane County) :
Comté de Kane, situé dans l'État de l'Illinois ;
Comté de Kane, situé dans l'État de l'Utah.